NW, Nw o nw puede significar:

 nw, transliteración del fonograma de vasija o jarrita en jeroglíficos con el código W24 en la Lista de Gardiner.
 Nat Wolff, cantante y actor
 Network, red en inglés.
 New wave, género de música.
 Nanowire, en español nanohilo.
 En el videojuego llamado Argentum Online, es un sinónimo de Newbie.